Bitva u Tapae může být

 První bitva u Tapae – konflikt mezi římským císařem Domitianem a dáckým králem Decebalem v letech 86 – 88 n. l.
 Druhá bitva u Tapae – konflikt mezi římským císařem Trajanem a dáckým králem Decebalem v roce 101 n. l.